Kingston – stolica Jamajki

Inne znaczenia 
 kingston – toaleta pokładowa na statku
 kingston, otwór denny, zawór denny – otwór z zaworem w poszyciu statku poniżej linii wodnej
 Kingston Technology – producent układów pamięci

Geografia

Jamajka 
 Kingston – region Jamajki

Wielka Brytania

Anglia 
 Kingston – wieś w hrabstwie Buckinghamshire
 Kingston – wieś w hrabstwie Cambridgeshire
 Kingston – wieś w hrabstwie Dorset, w dystrykcie Dorset
 Kingston – przysiółek w hrabstwie Dorset, w dystrykcie Dorset
 Kingston – wieś w hrabstwie Devon
 Kingston – wieś w hrabstwie Devon
 Kingston – wieś w hrabstwie Wielki Manchester
 Kingston – wieś w hrabstwie Hampshire
 Kingston – wieś w hrabstwie Devon
 Kingston – wieś w hrabstwie Kent
 Kingston – wieś w hrabstwie Hampshire
 Kingston – wieś w hrabstwie Suffolk
 Kingston – wieś na wyspie Wight
 Kingston Bagpuize – wieś w hrabstwie Oxfordshire
 Kingston Blount – wieś w hrabstwie Oxfordshire
 Kingston by Ferring – wieś w hrabstwie West Sussex
 Kingston by Sea – wieś w hrabstwie West Sussex
 Kingston Deverill – wieś w hrabstwie Somerset
 Kingston near Lewes – wieś w hrabstwie East Sussex
 Kingston on Soar – wieś w hrabstwie Nottinghamshire
 Kingston upon Hull – miasto w hrabstwie East Riding of Yorkshire
 Kingston upon Thames – dzielnica Londynu, dawniej samodzielne miasto
 Royal Borough of Kingston upon Thames – gmina Wielkiego Londynu

Szkocja 
 Kingston – wieś w dystrykcie East Lothian
 Kingston – wieś w dystrykcie Moray

Australia 
 Kingston – miejscowość w Australijskim Terytorium Stołecznym
 Kingston – miasto i stolica terytorium Norfolk
 Kingston – miejscowość na Tasmanii
 Kingston – miasto w stanie Wiktoria
 Kingston-On-Murray – miasto w stanie Australia Południowa
 Kingston SE – miasto w stanie Australia Południowa
 City of Kingston – obszar samorządu lokalnego w stanie Wiktoria

Nowa Zelandia 
 Kingston – miasto w regionie Otago

Kanada 
 Kingston – wieś w prowincji Nowy Brunszwik
 Kingston – wieś w prowincji Nowa Szkocja
 Kingston – miasto w prowincji Ontario

Stany Zjednoczone 
Miejscowości w USA:
 Kingston – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Bartow
 Kingston – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie DeKalb
 Kingston – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Kingston – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Kingston – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Tuscola
 Kingston – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Meeker
 Kingston – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Caldwell
 Kingston – jednostka osadnicza w stanie Nevada, w hrabstwie Lander
 Kingston – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster
 Kingston – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Kingston – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Middlesex
 Kingston – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Sierra
 Kingston – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Ross
 Kingston – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Marshall
 Kingston – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
 Kingston – jednostka osadnicza w stanie Rhode Island, w hrabstwie Washington
 Kingston – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Roane
 Kingston – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Piute
 Kingston – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Kitsap
 Kingston – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green Lake
 Kingston – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green Lake
 Kingston – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau
Gminy w USA:
 Kingston (ang. Kingston Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie DeKalb
 Kingston (ang. Kingston Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Kingston (ang. Kingston Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Tuscola
 Kingston (ang. Kingston Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Meeker
 Kingston (ang. Kingston Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Caldwell
 Kingston (ang. Kingston Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Washington
 Kingston (ang. Kingston Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Kingston (ang. Kingston Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster
 Kingston (ang. Kingston Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sargent
 Kingston (ang. Kingston Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Delaware
 Kingston (ang. Kingston Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
 Kingston (ang. Kingston Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green Lake
 Kingston (ang. Kingston Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau